Alaraph est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 α Virginis, en général appelée Spica ou l'Épi ;
 β Virginis ;
 ε Virginis, en général appelée Vindemiatrix.

.

Cinéma 

 Alaraph, court métrage néerlandais de Guust Mulder sorti en 2019.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de la Vierge